

Codici 
 CGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cuiabá (MT) (Brasile)

Musica
 CGB- acronimo di Crime Gang Bang, gruppo punk rock attivo dalla seconda metà degli anni '80 ad Imperia